Пикино — название населённых пунктов:

Россия 
 Пикино — деревня в Кишертском районе Пермского края.
 Пикино — деревня в Солнечногорском районе Московской области.
 Пикино — деревня в Борском районе Нижегородской области.